Tiara peut désigner :

Toponymes

Tiara : une commune du département de Karangasso-Sambla de la province du Houet.

Tiara : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Santos Micheina dans l'État d'Aragua ;
 Tiara : capitale de la paroisse civile de Tiara de la municipalité de Santos Micheina dans l'État d'Aragua.

Zoologie 
 Tiara : un genre d'arachnides de la famille des Zalmoxidae.

Personnalités 

 Tiara Andini, chanteuse indonésienne ;
 Tiara, chanteuse japonaise ;
 Pierre Tiara (Petreïus ou Peter) (1514-1586), est un humaniste et médecin hollandais.

Homonymie de toponyme